Beamer:

 Beamer () — класс для LaTeX, позволяющий создавать слайды для презентаций.
 Beamer — композиция из альбома «Her Liquid Arms» немецкой музыкальной группы «Diorama».

См. также 
 Тодд Бимер — персонаж фильма «Рейс 93».
 Боб Бимер — обладатель кинопремии «Оскар» (2005).